Zbigniew Makowski (1921–1943) – polski pilot
 Zbigniew Makowski (ur. 1930) – polski malarz